Vinarje so lahko:

 Vinarje, Mestna občina Maribor
 Vinarje, Občina Slovenska Bistrica